Nine to Five oder 9 to 5 bezieht sich auf den Zeitraum zwischen 9 und 17 Uhr, z. B. wenn von der Regelarbeitszeit vieler Angestellter in den USA die Rede ist.

Nine to Five steht auch für:

 Nine to Five, Originaltitel von Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1980
 9 to 5 (Musical), auf dem Spielfilm basierendes Musical aus dem Jahr 2008
 9 to 5 (Dolly-Parton-Lied), Titelsong des Spielfilms von Dolly Parton aus dem Jahr 1980
 9 to 5 (Sheena-Easton-Lied) (auch Morning Train), Song von Sheena Easton aus dem Jahr 1980
 9to5 – Days in Porn, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2008